Дми́трий Миха́йлович Пожа́рский  (1 ноября 1578 — ) — князь, русский национальный герой, военный и политический деятель, глава Второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских оккупантов.

Биография 
Дмитрий Пожарский родился 1 ноября 1578 года. Его отец князь Михаил Фёдорович женился на Марии (Евфросинии) Фёдоровне Беклемишевой (1571), происходившей из древнего дворянского рода. При крещении Дмитрий получил «прямое имя» Козма в честь Космы бессребреника. Одновременно он получил «мирское» имя Димитрий в честь Димитрия Солунского. В составе приданого Марии Фёдоровны было село Берсенево в Клинском уезде, где, вероятнее всего, и родился Дмитрий, так как Суздальские земли князей Пожарских, в том числе и село Мугреево (Волосынино), были конфискованы царём Иваном Грозным. 

Отец скончался 23 августа 1587 года, мать — 7 апреля 1607 года; похоронены в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале. У Михаила Фёдоровича было четверо детей: старшая дочь Дарья и сыновья — Дмитрий, Юрий и Василий. Когда умер отец, Дарье было 15 лет, Дмитрию — неполных 10, Василию — 3. Юрий умер при жизни отца. Впоследствии Дарья вышла замуж за князя Никиту Хованского.

Служба при царе Борисе Годунове 

После смерти Ивана Грозного семья переехала в Москву, где Мария Фёдоровна занялась воспитанием детей. Дмитрий Михайлович поступил на дворцовую службу в 1593 году и в начале царствования Бориса Годунова (1598) имел придворный чин — «стряпчий с платьем». Тогда же он с матерью неоднократно попадали в опалу, которая была снята в 1602 году, в результате чего Дмитрий Михайлович пожалован в стольники, а его мать стала боярыней при дочери царя Ксении Борисовне. Под конец царствования Бориса Годунова мать Пожарского была уже верховной боярыней при царице Марии Григорьевне, сменив на этом посту мать боярина Бориса Лыкова — Марию Лыкову. У Дмитрия Пожарского был местнический спор с Борисом Лыковым за верховенство их матерей при дворе (конец 1602 года). Этот спор не был разрешён, но в итоге мать Дмитрия Михайловича всё же стала верховной боярыней Московского двора. Поэтому мнение Николая Костомарова о «захудалости» княжеского рода Пожарских неверно — по крайней мере, той ветви, к которой принадлежал Дмитрий Михайлович Пожарский, в том числе и по материнской линии.

Мать оказывала Дмитрию большую помощь в течение всей своей жизни. Она сама была высокообразованной женщиной и всем детям своим дала блестящее по тому времени образование, что было тогда редким явлением. Так, после смерти отца Пожарский, которому было неполных десять лет, отдал в поминание по отцу в Спасо-Евфимиев монастырь деревню «Три дворища», сам составив дарственную и подписав её. Под влиянием матери у Пожарского привились и сохранились до конца жизни такие черты, как чувство веры, чести и долга. По отзывам современников и согласно историческим документам, присущими князю Пожарскому чертами характера были отсутствие всякого чванства, заносчивости и зазнайства; отсутствие алчности и высокомерия. Его отличали справедливость и великодушие, щедрость в пожертвованиях конкретным людям и обществу в целом; скромность и честность в отношениях к людям и поступках; преданность государям русским и своему Отечеству; храбрость и способность к самопожертвованию; благочестие, набожность без фанатизма, любовь к своим ближним. В необходимых случаях он был твёрд духом, решителен и непоколебим, непримирим к врагам Отечества и изменникам Родины, отличался чувством собственного достоинства. Вместе с тем он был мягким и внимательным человеком, что притягивало к нему людей разного возраста и социального положения, от холопа до боярина, что было удивительно для эпохи того времени. Неслучайно нижегородцы, когда стали искать военачальника для второго народного ополчения, остановились единодушно на его фигуре.

После смерти царя Бориса Годунова (апрель 1605 года) к власти пришёл Лжедмитрий I, ставленник польского короля Сигизмунда III, которому присягнула и Москва, и боярская дума. Пожарский продолжал находиться при дворе.

Служба при царе Василии Шуйском 
Лжедмитрий I убит (май 1606) и царём стал князь Василий Иванович Шуйский, которому присягнул и Дмитрий Михайлович. Весной следующего года появился Лжедмитрий II, а с ним на русские земли вторглись полчища литовцев и поляков, которые, поддерживая Лжедмитрия II, занимались грабежом, разоряли русские города, сёла, деревни, церкви и монастыри. На борьбу против нового самозванца и непрошеных гостей царь Шуйский мобилизовал все имеющиеся у него средства. В числе других приближённых он отрядил на борьбу с захватчиками князя Пожарского в качестве полкового воеводы (1608).

Пожарский участвовал в подавлении крестьянского восстания Ивана Болотникова (1606—1607).

Во время противостояния Василия Шуйского с Лжедмитрием II, отряды которого, действуя из Тушинского лагеря, стремились полностью окружить Москву и заблокировать подвоз продовольствия, Дмитрий Пожарский в упорном бою разбил один из таких отрядов во главе с Иваном Салковым на Владимирской дороге у реки Пехорки. В результате этого боя, произошедшего в конце 1609 года, разбитый атаман с казаками явились в Москву, принеся повинную государю. Также отряд пана Млоцкого отступил из Коломны и был впоследствии разбит под Серпуховом.

За ревностную службу по защите Отечества от поляков Дмитрий Михайлович получил в вотчину из своего старого поместья (отца и деда) в Суздальском уезде, село Нижний Ландех (1609) c двадцатью деревнями, починками и пустошами. В жалованной грамоте было сказано, что он «многую службу и дородство показалъ, голодъ и во всёмъ оскуденье и всякую осадную нужду терпелъ многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую ни покусился, стоялъ въ твёрдости разума своего крепко и непоколебимо безо всякия шатости».

Рязанский воевода Прокопий Ляпунов уговаривал Пожарского провозгласить царём боярина Скопина-Шуйского, но князь был верен присяге Шуйскому и не поддался уговорам (конец 1609) и назначен воеводой Зарайска, Рязанского уезда. После смерти Скопина-Шуйского (апрель 1610), П. Ляпунов обратился к Пожарскому с предложением отомстить царю Шуйскому за смерть князя, но Пожарский снова остался верен присяге и был смещён.

Позднее жители Зарайска, по примеру жителей Коломны и Каширы, пытались склонить Дмитрия Михайловича присягнуть самозванцу (январь 1611), но воевода решительно отказался от их предложения, сказав, что он знает только одного царя — Василия Ивановича — и своей присяге не изменит. Убеждённость Пожарского оказала большое влияние на умы горожан и они остались верны царю Василию. Узнав об этом, «Коломна опять обратилась к царю Василию Ивановичу».

Междуцарствие 

Значительное количество городов России признало «царя Димитрия Ивановича» (начало 1609). Только Троице-Сергиев монастырь, города Коломна, Смоленск, Переяславль-Рязанский, Нижний Новгород и ряд сибирских городов остались верны Шуйскому. В их числе был и Зарайск, где воеводствовал князь Пожарский. Царь обратился за помощью к шведам, и Карл IX послал в Россию войско под предводительством Якоба Делагарди. Русско-шведское войско М. В. Скопина-Шуйского разбило тушинцев под Дмитровым и подошло к Москве. Одновременно польский король Сигизмунд III вторгся в Россию и осадил Смоленск, потребовав от тушинских поляков оставить Самозванца и перейти на его сторону. Лжедмитрий II вынужден был бежать из Тушина в Калугу (начало 1610). Скопин-Шуйский вступил в Москву, где неожиданно умер. Русско-шведское войско под командованием брата царя Дмитрия Шуйского выступило на помощь Смоленску. Однако (24 июня 1610) оно было наголову разгромлено гетманом Жолкевским в битве при Клушине. Шуйский был свергнут, во главе Москвы встала Семибоярщина, Жолкевский подошёл к Москве и встал у Хорошева, Самозванец со своей стороны встал в Коломенском. В такой ситуации Семибоярщина из страха перед Самозванцем целовала крест сыну Сигизмунда королевичу Владиславу, на условиях его перехода в православную веру, а затем (в ночь на 21 сентября) тайно впустила в Кремль польский гарнизон.

Первое народное ополчение 

Князь Пожарский, в то время зарайский воевода, не признал решения московских бояр призвать на русский трон сына Сигизмунда III, королевича Владислава. Не признали решения Семибоярщины и нижегородцы. Утвердившись крестным целованием (клятвой) с жителями Балахны (январь 1611), они разослали призывные грамоты в города Рязань, Кострому, Вологду, Галич и другие, прося прислать в Нижний Новгород ратников, чтобы «стати за…веру и за Московское государство заодин». Воззвания нижегородцев имели успех. Откликнулось много поволжских и сибирских городов.

Одновременно с нижегородцами собиралось ополчение и в Рязани под руководством рязанского воеводы Прокопия Ляпунова. К отряду Ляпунова примкнул со своими ратными людьми и зарайский воевода князь Д. М. Пожарский. Первое Нижегородское ополчение под руководством нижегородского воеводы князя Репнина выступило на Москву (февраль 1611) численностью около 1200 человек. К нижегородцам примкнули отряды ратников из Казани, Свияжска и Чебоксар. Под Москву нижегородское ополчение пришло в середине марта. Несколько ранее к Москве подошли отряды ополченцев из Рязани и Владимира. Жители Москвы, узнав о приходе ополченцев, стали готовиться к истреблению ненавистных им поляков и (19 марта) началось всеобщее восстание. Улицы были забаррикадированы санями с дровами, с крыш, из домов и из-за заборов в поляков стреляли. Поляки устроили резню на улицах, но в конце концов оказались осаждёнными со всех сторон. Выход был найден в поджоге города. Москва была сожжена практически дотла. Ополченцы поспешили на помощь москвичам. Д. М. Пожарский встретил врагов на Сретенке, отразил их и прогнал в Китай-город. На следующий день, в среду, поляки опять напали на Пожарского, устроившего опорный пункт около своего подворья на Лубянке (район нынешнего памятника Воровскому). Пожарский бился с поляками целый день, был тяжело ранен и вывезен из Москвы соратниками в Троице-Сергиев монастырь. Позднее он перебрался в свою родовую вотчину в Мугреево, а затем в родовое имение Юрино Нижегородского уезда. Там он продолжил своё лечение до возглавления им (октябрь 1611) 2-го народного ополчения, организация которого началась в Нижнем Новгороде по инициативе земского старосты Кузьмы Минина.

Первое ополчение первоначально одержало победу, захватив Белый город. Однако вражда между дворянами под предводительством Прокопия Ляпунова и казаками (бывшими тушинцами) под предводительством Ивана Заруцкого сыграла в его судьбе роковую роль. После убийства казаками Ляпунова, дворяне стали разбегаться, и ополчение фактически утратило боеспособность и распалось, хотя его остатки под руководством Заруцкого и князя Дмитрия Трубецкого по-прежнему стояли под Москвой.

Второе народное ополчение 

Наиболее стойко и последовательно в это смутное для России время держались лишь Троице-Сергиев монастырь под руководством архимандрита Дионисия и Нижний Новгород под руководством воевод князя Репнина и Алябьева. И был ещё жив непримиримый к врагам патриарх Гермоген, заключённый поляками в темницу Чудова монастыря, где и умер 17 февраля 1612 года от голода и болезней.

Архимандрит Дионисий начали рассылать (июль 1611) грамоты в разные города России, чтобы разбудить ненависть в сердцах граждан к иноземным захватчикам. В Нижнем Новгороде была получена грамота (25 августа) от патриарха Гермогена, где святой старец призывал нижегородцев стоять за святое дело, за православную веру. Воевода Алябьев переслал копию грамоты в Казань, казанцы — в Пермь. И неслучайно, что первыми во весь голос заговорили о сопротивлении иноземцам именно в Нижнем Новгороде.

Земский староста Кузьма Минин призывал каждого нижегородского гражданина отдать часть своего имущества для снаряжения ратников, и народ, представляющий все сословия, горячо откликнулся на его призыв. При выборе военачальника ополчения нижегородцы остановились на кандидатуре князя Д. М. Пожарского и послали к нему в село Юрино делегацию во главе с наместником Вознесенского Печерского монастыря архимандритом Феодосием. В Нижний Новгород Пожарский прибыл (28 октября 1611).

Второе народное ополчение выступило из Нижнего Новгорода (конец февраля — начало марта 1612). Его путь пролегал вдоль правого берега Волги через Балахну, Тимонькино, Сицкое, Катунки, Пучеж, Юрьевец, Решму, Кинешму, Плёс, Кострому, Ярославль и Ростов Великий. По просьбе жителей Суздаля Пожарский послал в город своего родственника, стольника князя Романа Петровича Пожарского, который разбив поляков, освободил город. В Ярославль ополчение пришло (конец марта — начало апреля 1612) и вынуждено было задержаться до конца июля, чтобы собрать больше войск и лучше подготовить ополченцев к московскому сражению. Перед приходом в Ярославль Дмитрий Михайлович получил известие об измене руководителей казацкого отряда, стоявшего под Москвой, князя Д. Т. Трубецкого и атамана Заруцкого, присягнувших ещё одному Самозванцу, беглому дьякону Исидору (в июне 1612 года князь Трубецкой прислал Пожарскому письмо, в котором отказался от присяги новому Самозванцу). В Ярославле же князь Пожарский чуть было не погиб от руки наёмных убийц, подосланных атаманом Заруцким.

Второе народное ополчение выступило из Ярославля в Москву (28 июля 1612) и (14 августа) оно уже было у стен Троице-Сергиевого монастыря, а (20 августа) подошло к Москве. Состоялось ожесточённое сражение ополченцев с поляками и войсками литовского гетмана Ходкевича (21—24 августа), пришедшего на помощь полякам по приказу польского короля Сигизмунда III. К вечеру (24 августа) поляки и войска Ходкевича были наголову разбиты, а сам Ходкевич с остатками своего войска утром (25 августа) ушёл в Польшу. Но ещё два месяца продолжалась борьба ополченцев с засевшими в Москве поляками (до 22 октября/ 01 ноября по новому стилю).

Служба при царе Михаиле Романове 

После многочисленных обсуждений на Земском Соборе (1613), государем русским был избран Михаил Фёдорович Романов. Накануне (20 февраля 1613), Дмитрий Михайлович предложил Собору избрать царя из числа претендентов, имеющих царское происхождение, то есть из родственников последнего Рюриковича — Фёдора Ивановича, сына Ивана Грозного. Михаил Фёдорович приходился двоюродным племянником царю Фёдору Ивановичу и был боярского происхождения. На этом Соборе Пожарский «за службу и очищение Москвы» получил сан боярина и вотчины с поместьями в количестве 2500 четей. На грамоте Земского Собора об избрании на русский престол царём М. Ф. Романова его подпись, как боярина, идёт десятой по списку. «Местничество» в то время ещё занимало сильные позиции в русском государстве, несмотря на огромные заслуги перед Отечеством Д. М. Пожарского. При своём венчании на царство (11 июля 1613) Михаил Романов вновь пожаловал Пожарского саном боярина, подтвердил земельные дачи и наградил его новыми землями в Пурецкой волости Нижегородского уезда в количестве 3500 четей.
Во время миропомазания государя царский венец на золотом блюде держал родной дядя царя Иван Никитич Романов, скипетр — князь Д. Т. Трубецкой, а державу — князь Пожарский. Принимая во внимание, что князь Дмитрий Михайлович по своему «отечеству» был ниже многих бояр, особенно знаменательно, что он занял такое выдающееся положение при венчании на царство Михаила Фёдоровича. В этом надо видеть выражение признательности юного царя и современников князю Пожарскому за то, что он во время всеобщего «шатания» твёрдо и непоколебимо стоял за правду и, поборов смуту, привёл «все царства Русского государства» к единению в борьбе за его независимость и в выборе нового русского царя.

Дмитрий Михайлович начинает местничать и одним из первых дел с И. М. Меньшим-Пушкиным (1613), а также проходит в местническом споре Л. Г. Сумина с князем В. Г. Ромодановским (1634), по голословному обвинению в том, что Дмитрий Михайлович претендовал на царский престол, истратив на это 20 тысяч рублей.
Дмитрий Михайлович начинает играть ведущую роль при царском дворе, как талантливый военачальник и государственный деятель. Несмотря на победу народного ополчения и избрание царя, война в России всё ещё продолжалась. Дмитрий Михайлович направлен (1615—1616) во главе двухтысячного отряда на борьбу с отрядом польского полковника Лисовского, который осадил город Брянск и взял Карачев. В Орловском бою он выдерживает натиск «лисовчиков», однако не может предотвратить их дальнейшего разорительного рейда по России. Весной 1616 года Пожарский производит сбор в казну пятой деньги с торговых людей, так как войны не прекращались, а казна истощилась. Ведёт дипломатические переговоры с английским послом Джоном Мериком (1617). Пожалован наместником Коломенским (1617). По просьбе жителей Калуги и соседних с ней городов ведёт военные действия в чине калужского воеводы (1617—1618) с пришедшим в пределы Московского государства войском польского королевича Владислава, приходит на помощь Можайску и Боровску. Однако в это же время Дмитрий Михайлович сильно заболел и по велению царя возвратился в Москву.

Едва оправившись от болезни, принял самое деятельное участие в защите столицы от войск Владислава, за что царь Михаил Фёдорович наградил его новыми вотчинами и поместьями. К концу своей жизни Пожарский имел без малого десять тысяч четей земельных угодий со многими сёлами, деревнями и пустошами и считался одним из самых богатых дворян Русского государства.

Руководит Ямским приказом (1619). У царского стола жалован милостивым царским словом, государевом жалованием, атласною шубою на соболях с позолоченными серебряными пуговицами, позолоченным серебряным кубком (27 сентября 1619). Воевода в Новгороде (1620—1624). Во время царской поездки на богомолье в Троице-Сергиев монастырь (1624), царь оставил Москву на попечение Ф. И. Шереметьева, и Дмитрия Михайловича. Начальник Разбойного приказа (1624—1628). На обеих свадьбах царя (1624 и в 1626) он был в дружках царя, а жена, Прасковья Варфоломеевна, была свахой со стороны царя. Наряду с другими именитыми боярами бывал приглашён к праздничным царским и патриаршим столам и, по замечанию И. Е. Забелина, «въ этихъ приглашенияхъ передъ большими боярами онъ меньше не былъ». Назначен воеводой в Новгород Великий с титулом наместника Суздальского (август 1628—1630). Назначен начальником Поместного приказа (сентябрь 1630)..

Русское войско было послано на осаду Смоленска (1632). Из-за недуга Дмитрий Пожарский не смог встать во главе войска наряду с Михаилом Шеиным и был заменён Артемием Измайловым. Воевода за Яузой рекой (1633). Позже, Дмитрий Михайлович и князь Черкасский посланы на помощь окруженному Шеину, который был вынужден принять условия капитуляции (февраль 1634). Участвовал в переговорах, по итогам которого был заключён Поляновский мир (1635).

Состоял начальником Московского Судного приказа (1636—1637). На случай войны с крымскими татарами назначен (апрель 1638) полковым воеводой в Переяславль Рязанский. Дмитрий Михайлович «дневал и ночевал» при гробах царевичей Ивана и Василия (1639). Вместе с И. П. Шереметьевым дважды участвовал в переговорах с польскими послами (весна 1640), при этом писался наместником Коломенским. Эти переговоры являются последними службами князя Пожарского, записанными в .

Местнические дела 

Боярин Дмитрий Михайлович Пожарский, в период после Смуты, стал своеобразным «чемпионом» по количеству местнических конфликтов, причиной их являлось неразрешимость противоречия, заключавшегося в несоответствии очень высокой родовитости низкому служебному положению ближайших его предков, а высота личных его заслуг и политический авторитет не позволяли игнорировать личность князя.

Одним из первых тяжб с князем Б. М. Лыковым состоялось по поводу воеводских мест (февраль 1609), и продолжилась с И. М. Меньшим-Пушкиным (1613). Проходил в местническом споре Л. Г. Сумина с князем В. Г. Ромодановским, по голословному обвинению в том, что родственник В. Г. Ромодановского — Дмитрий Михайлович претендовал на царский престол, истратив на это 20 тысяч рублей (1634). Проигрывает местнический спор князю Ю. Е. Сулешеву, на основании того, что его боярский оклад в 400 рублей, меньше на 100—150 рублей, чем у Ю. Е. Сулешева. С возвращением из плена отца царя Михаила Фёдоровича — патриарха Филарета, дезавуирован местнический спор Пожарского с Б. М. Салтыковым по поводу «сказывания» боярства (1617—1618). Дмитрий Михайлович выигрывает местнический спор у князя С. Ф. Волконского и Ю. И. Татищева на основании того, что местники приезжали к нему, как посыльные. За неправедное местничество Ю. И. Татищев бит кнутом и выдан головою Пожарскому (1618). Ф. Л. Бутурлин и «сказывающий боярство» Пожарскому — Г. Г. Пушкин, затеяли местнический спор с Дмитрием Михайловичем, но всем велено было «быть без мест» (1620). При подготовке к осаде Смоленска В. В. Волынский местничал с Д. М. Пожарским, но спор был прекращён в связи с болезнью Пожарского (1632). Местничал с князем Иваном Фёдоровичем Шаховским (1633).

Могила Пожарского 
В XIX—XX веках среди историков существовало мнение, что перед смертью князь Пожарский принял схиму под именем Косма, как это было принято среди княжеского сословия того времени. Однако исследование академика М. П. Погодина в середине XIX века и обретение Духовной грамоты князя в начале XXI века дают основание заключить, что схиму перед смертью он не принял.

По свидетельству известного архивиста XIX века А. Ф. Малиновского, сенатора, Управляющего Архивом Коллегии иностранных дел, Дмитрий Михайлович умер 30 (20) апреля 1642 года на 65-м году своей жизни.

В монастыре Николы Зарайского была обретена записка о дне кончины Пожарского в следующих словах:

«ЗРН, апреля К, преставися бояринъ князь Дмитрий Михайловичъ Пожарский, въ среду, вторыя недели по пасце».

В своей работе «Обозрение Москвы», которую Малиновский закончил в 1826 году, но впервые изданной в 1992 г., автор пишет, что многие думали, что Пожарский похоронен в московском Казанском соборе, первостроителем которого он был. Современные исследования показали, что его прах покоится в родовой усыпальнице в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре.

Род Пожарских прекратился по мужской линии в 1682 году со смертью его внука Юрия Ивановича Пожарского, умершего бездетным.

После пресечения рода Пожарских усыпальница была заброшена и сломана (1765—1766) «за ветхостью». Известный русский археолог граф А. С. Уваров в ходе раскопок (1851 г.) обнаружил на этом месте кирпичные склепы и белокаменные гробницы, расположенные в три ряда, и над ними был сооружён (1885 г.) мраморный мавзолей, построенный на народные средства по проекту А. М. Горностаева.

Мавзолей был разобран в годы советской власти (1933 г.). Археологические исследования (лето 2008 года) показали, что гробница осталась нетронутой. Над местом погребения Д. М. Пожарского в день его рождения (1 ноября 2008 года) установлены плита и памятный крест. В 2009 году мраморный склеп восстановлен и 4 ноября открыт президентом России Дмитрием Медведевым

Семья 

Князь Дмитрий Пожарский был женат дважды. От первой жены Прасковьи Варфоломеевны у него было три сына и три дочери (даты указаны по с.с.):
 Пётр († 1647),
 Фёдор († 27 декабря 1632),
 Иван († 15 февраля 1668).
 Ксения († 22 августа 1625), замужем за князем Василием Семёновичем Куракиным.
 Анастасия (год смерти неизвестен, замужем за князем Иваном Петровичем Пронским.
 Елена (год смерти неизвестен, замужем за князем Иваном Фёдоровичем Лыковым.

Прасковья Варфоломеевна умерла 28 августа 1635, и вскоре князь женился на дочери стольника Андрея Ивановича Голицына княжне Феодоре, которая пережила его на девять лет († 1651), детей не было.

Потомки 
Род Пожарских пресёкся по мужской линии (1685) со смертью Юрия Ивановича, внука князя Дмитрия.

Потомки Дмитрия Пожарского — князь Андрей Михайлович Волконский и его сын, князь Пётр Андреевич Волконский, граф Петр Петрович Шереметев.

Память 

Доколе название России, спасённой Князем Пожарским, пребудет на Земном шаре знаемо, до тех пор и он послужит примером геройства, правоты и бескорыстной любви к Отечеству.

 Памятник Минину и Пожарскому в Москве (Мартос И. П., 1818).
 Памятник Дмитрию Пожарскому в Суздале (Азгур З. И., 1955).
 Памятник Пожарскому в Пурехе (Гусев П. Н., 1998)
 Памятник Пожарскому в Зарайске (Иванов Ю. Ф., 2004).
 Памятник Минину и Пожарскому (копия московского памятника, Церетели З. К., 2005) площадь Народного Единства в Нижнем Новгороде.
 Памятник Пожарскому в Борисоглебском (Переяславец М. В., 2005).
 Памятник кн. Дмитрию Пожарскому в селе Марчуги Воскресенского района (Европейцев В. Г., 2019).
 В Великом Новгороде на Памятнике «1000-летие России» среди 129 фигур самых выдающихся личностей в русской истории (на 1862) дважды присутствует фигура князя Пожарского.
 Стела «Клятва князя Пожарского» на территории Ярославского музея-заповедника.
 Бронепоезд «Князь Пожарский».
 Электропоезд ЭД9М-0212 «Дмитрий Пожарский».
 Броненосный крейсер (первоначально броненосный фрегат) «Князь Пожарский» (1867—1911).
 Ледокол «Князь Пожарский» (1916—1920).
 Лёгкий крейсер «Дмитрий Пожарский» (1952—1987).
 Атомная подводный крейсер стратегического назначения «Князь Пожарский» (заложен 2016).
 В честь Д. М. Пожарского назван астероид (7979) Пожарский, открытый в 1978 году советским астрономом Л. В. Журавлёвой.
 улицы Пожарского в ряде городов.
 Улица Дмитрия Пожарского в Можайске.
 Памятник Минину и Пожарскому на территории Кирилло-Афанасиевского монастыря (автор — Н. Мухин, 2019)

В филателии

Примечания

Литература 

 
 Берёзов П. И. Минин и Пожарский. — М.: Московский рабочий, 1957. — 344 с.
 
 
 
 
 Забелин И. Е. Минин и Пожарский. Прямые и кривые в Смутное время. — М.: Аграф, 1999. — 336 с. — (Новая история).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Сироткин С. В. Заметка к биографии Дмитрия Михайловича Пожарского. // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. — 2001. — № 1 (3). — С. 108—110.
 Скрынников Р. Г. Минин и Пожарский. Хроника Смутного времени. — М.: Молодая гвардия, 1981. — 352 с. — (Жизнь замечательных людей).
 
 
 

Персоналии:Смутное время
Первое ополчение
Персоналии:Суздаль
Участники Русско-польской войны 1609—1618 годов (русские)
Награждённые именным оружием (Россия)
Дмитрий Михайлович
Предводители восстаний (Россия)
Участники Русско-польской войны 1632—1634 годов (русские)
Бояре
Похороненные в Суздале
Второе ополчение
Воеводы
Воеводы Зарайска
Воеводы Новгорода
Воеводы Можайска
Воеводы Калуги